Spei-Täubling oder Speitäubling stehen für folgende giftige Pilze aus der Gattung der Täublinge:

 Birken-Spei-Täubling (Russula betularum)
 Buchen-Spei-Täubling (Russula nobilis)
 Cremesporiger Spei-Täubling (Russula persicina), siehe Schwachfleckender Täubling
 Gelbblättriger Spei-Täubling (Russula rutila)
 Grauender Spei-Täubling (Russula grisescens)
 Hochgebirgs-Spei-Täubling (Russula nana)
 Kiefern-Spei-Täubling (Russula silvestris)
 Kirschroter Spei-Täubling (Russula emetica)
 Schwarzroter Spei-Täubling (Russula atrorubens)
 Smaragdgrüner Spei-Täubling (Russula innocua), siehe Smaragd-Täubling
 Wechselfarbiger Spei-Täubling (Russula fragilis)
 Wundroter Spei-Täubling (Russula aquosa), siehe Wässriger Moor-Täubling

Siehe auch:
 Russula subsect. Emeticinae